Беньямин Лейссен (нидерл. Benjamin Leussen, 30 апреля 1876 — 19 апреля 1924) — голландский шахматист, мастер, один из сильнейших шахматистов Нидерландов начала XX века.

Многократный призер неофициальных чемпионатов Нидерландов. Бронзовый призер 1-го официального чемпионата Нидерландов (1909 г.). Главное достижение на международной арене — дележ 2—3 мест (с Р. Шпильманом, позади Ф. Маршалла) на турнире в Схевенингене (1905 г.). Звание мастера получил по итогам выступлений в побочных турнирах конгрессов Германского шахматного союза.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Шахматисты Нидерландов
Родившиеся 30 апреля
Родившиеся в 1876 году
Умершие 19 апреля
Умершие в 1924 году